Olos bezieht sich auf:

 Olos (Album), Album der finnischen Rockgruppe Absoluuttinen Nollapiste
 Río Olos, Fluss in Peru
 Mihai Olos (1940–2015), rumänischer Konzeptkünstler und Dichter